Іхея (Окінава)
Острів Іхея